Bromhead ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Bromhead (1789–1855), britischer Baron und Mathematiker
 Gonville Bromhead (1845–1892), britischer Offizier
 Henry de Bromhead (* 1972), irischer Pferdetrainer